Ма́лкина — женская форма фамилии . Известные носительницы: Малкина, Екатерина Романовна (1899—1945) — советский филолог и переводчик.
 Малкина, Лилиан Соломоновна (род. 1938) — советская, российская и чешская актриса театра и кино.
 Малкина, Татьяна Аркадьевна (род. 1967) — российская журналистка и телеведущая, колумнист.